«Волк» — повноприводна легка колісна платформа модульного типу розроблені ТОВ «Військово-інженерний центр», інженерним підрозділом Військово-промислової компанії (ВПК).

 Волк Валентина Пилипівна (1929—2006) — свинарка колгоспу «Комуніст» Ямпільського району Сумської області Української РСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Волк Ігор Петрович (1937—2017) — 58-й космонавт СРСР і 143-й космонавт світу.
 Волк Юрій Володимирович (1997—2019) — старший матрос ЗСУ, учасник російсько-української війни/

Див. також 
 Ориндж-Волк — один з 6 округів Белізу.